Ларинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Ларинское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Челябинская область
 Ларинское сельское поселение — входит в Уйский район